Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open Sabadell Atlantico Barcelona 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series Gold qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 26. bis 27. April 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Barcelona